Hyphalaster giganteus är en sjöstjärneart som beskrevs av Macan 1938. Hyphalaster giganteus ingår i släktet Hyphalaster och familjen Porcellanasteridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Sjöstjärnor
giganteus